Международный аэропорт имени Романа Тметучла ( ), ранее — Международный аэропорт Палау () — основной международный аэропорт Палау. Он расположен на острове Бабелтуап, в 6 км от бывшей столицы Корор и в 25 км от Нгерулмуда.

Характеристики 
Аэропорт занимает площадь 190 гектаров, и расположен на высоте 54 метра над уровнем моря. Имеет одну взлетно-посадочную полосу размерами  2,194 x 45 м. с асфальтобетонным покрытием. За 12-месячный период, закончившийся 13 декабря 2004 г, аэропорт обслужил 1142 самолета, в среднем 95 в месяц: 78% регулярных коммерческих авиарейсов, 10% авиатакси, 8% авиации общего назначения и 4% военных.

История 

Согласно Официальному справочнику авиакомпаний, осенью 1993 года единственной авиакомпанией, обслуживающей аэропорт, была Continental Micronesia (на тот момент Air Micronesia), подразделение Continental Airlines, выполнявшая беспосадочные рейсы на реактивных самолетах Boeing 727-200 из Гуама, Манилы, Тайбэя, и острова Яп.

В мае 2006 года «международный аэропорт Палау» был переименован в «Международный аэропорт имени Романа Тметучла» в честь покойного местного политика и бизнесмена Романа Тметучла, по итогам резолюции, принятой Сената Палау. Ранее он также был известен как аэропорт Бабельтуап или аэропорт Аираи.

До 2018 года Delta Air Lines выполняла регулярные рейсы в аэропорт Нарита в Токио. После ухода Delta с рынка Палау Skymark Airlines объявила, что начнет чартерные рейсы на этом направлении, и к середине 2019 года они станут регулярными.

Статистика ‎

Авиакомпании и направления

Примечания

Ссылки 

Аэропорты Палау
Аэропорты, названные в честь людей